Purpe ist:
 eine Siedlung (und Eisenbahnstation) im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen (Russland), siehe Purpe (Ort)
 ein linker Nebenfluss des Pjakupur in Westsibirien (Russland), siehe Purpe (Fluss)